SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Brasil).
 SEMA - Revista literária portuguesa.

Desambiguação